Karel Brückner
 Max Brückner
 Werner Brückner
 Wolfgang Brückner
 Wilhelm Brückner
 Erich von Brückner
 Anton Bruckner

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua alemã